El término Kincaid puede hacer referencia a una de las siguientes localidades estadounidenses:
Kincaid, en el estado de Illinois.
Kincaid, en el estado de Kansas.
Kincaid, en el estado de Virginia Occidental.